Микоянабад — название населённых пунктов в Таджикистане:

 Микоянабад — с 1936 по 1957 г. посёлка села Кубодиён Кубодиёнского района Хатлонской области.
 Микоянабад — с 1955 по 1957 г. название посёлка Шахритус Шахритусского района Хатлонской области.